Billie est un prénom épicène qui peut désigner :

Cinéma 
 Billie Allen, une actrice américaine
 Billie Bird, une actrice américaine
 Billie Burke, une actrice américaine
 Billie Dove, une actrice américaine
 Billie Hayes, une actrice américaine
 Billie Mae Richards, une actrice canadienne
 Billie Piper, une actrice et chanteuse anglaise
 Billie Reeves, un acteur britannique
 Billie Ritchie, un acteur américain

Musique 
 Billie Joe Armstrong, un chanteur, guitariste, auteur-compositeur-interprète, producteur et comédien américain
 Billie Davis, une chanteuse britannique
 Billie Holiday, une chanteuse de jazz américaine
 Billie Hughes, un auteur-compositeur, musicien et producteur de disques américain
 Billie Myers, une auteur-compositeur-interprète pop-rock
Billie Eilish, une auteure-compositrice-interprète américaine

Sport 
 Billie Jean King, une joueuse de tennis américaine
 Billie Kay, une catcheuse australienne 
 Billie Moore, une ancienne entraîneuse américaine de basket-ball.
 Billie Yorke, une joueuse de tennis britannique

Politique 
 Billie Miller, une femme politique de Barbade

Titres 

 , une comédie musicale de Don Weis (1965)
 Billie-Eve, le troisième album d'Ayọ
 Billie Jean, une chanson de Michael Jackson

Personnages de fiction 
 Billie Jenkins, un personnage de fiction de la série télévisée Charmed
 Billie Keane, un personnage de la série Oz

Prénom épicène
Homonymie de prénom